Marinese – abitanti di Marina di Cecina
Marinese – abitanti di Marina di Grosseto
Marinese – abitanti di Marina di Pisa
Marinese – abitanti di Rio Marina